Канвондо́ () — во время правления династии Чосон одна из восьми провинций Кореи. Была сформирована в 1395 году, получив имя от первых букв своих главных городов — Каннына () и Вонджу ().

В 1895 году Канвондо была заменена районами Чхунчхон (Чхунчхон-бу; ) на западе и Каннын (Каннын-бу; ) на востоке. Вонджу вошёл в состав района Чхунджу.

В 1896 Корея была поделена на тринадцать провинций, и два района были снова объединены, сформировав провинцию Канвондо заново. Хотя Вонджу снова был присоединён к ней, столица провинции переехала в Чхунчхон.

После разделения Кореи в 1945 году в северокорейской и южнокорейской частях провинции были установлены свои правительства, а после окончания Корейской войны в 1953 году Канвондо была окончательно де-факто поделена на две части — северокорейскую Канвондо и южнокорейскую Канвондо. При этом и Северная, и Южная Корея не признают раздела провинции, считая часть Канвондо, принадлежащую противоположной стороне, временно оккупированной территорией.

См. также 
 Провинции Кореи
 История Кореи
 Регионы Кореи

География Кореи
Чосон